Michael Neal (né le  à Whitby, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Bulls de Belleville || LHO ||43 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Bulls de Belleville || LHO ||52 ||4 ||4 ||8 ||25 ||15 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2007-2008 || Bulls de Belleville || LHO ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || Bulls de Belleville || LHO ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sting de Sarnia || LHO ||63 ||9 ||12 ||21 ||48 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4  
|-
|2009-2010 || Stars du Texas || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||57 ||5 ||10 ||15 ||33 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||46 ||6 ||9 ||15 ||10 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2010-2011 || Stars du Texas || LAH ||16 ||3 ||0 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||63 ||7 ||18 ||25 ||36 ||9 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
|2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 46|| 12|| 20|| 32|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2013-2014|| Condors de Bakersfield || ECHL || 56 || 16 || 16 || 32 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| Wranglers de Las Vegas || ECHL || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Whitby (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Wranglers de Las Vegas